Аэропорт Кэмерон (),  — частный гражданский аэропорт, расположенный в городе Кэмерон-Парк, округ Эль-Дорадо (Калифорния), США.

Аэропорт Кэмерон предназначен для обслуживания рейсов авиации общего назначения и играет важную роль в жизнедеятельности города Кэмерон-Парк и близлежащих районов.



Операционная деятельность 
Аэропорт Кэмерон занимает площадь в 25 гектар, расположен на высоте 392 метра над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 13/31 размерами 1235 х 15 метров с асфальтовым покрытием.

Примечания 
 

Аэропорты Калифорнии
Эль-Дорадо (округ)